Landesregierung Schützenhöfer steht für folgende Landesregierungen der Steiermark:

 Landesregierung Schützenhöfer I, 2015 bis 2019
 Landesregierung Schützenhöfer II, Dezember 2019 bis Juli 2022